XXXIII. Olimpijske igre - Pariz 2024. (francuski: Jeux olympiques d'été de 2024) buduće su Ljetne olimpijske igre, koje će se održati od 26. srpnja do 11. kolovoza 2024. u Parizu u Francuskoj.

Budući da je prethodno bio domaćin 1900. i 1924., Pariz će postati tek drugi grad koji je tri puta bio domaćin Ljetnih olimpijskih igara, zajedno s Londonom (1908., 1948. i 2012.). Olimpijske igre 2024. obilježavaju i stotu obljetnicu Olimpijskih igara 1924. godine. Francuska će ukupno biti šesti put domaćin, računajući i ljetne i zimske Olimpijske igre.

Osim u Parizu i njegovim predgrađima, određena sportska natjecanja održat će se i na drugim lokacijama. Rukometna natjecanja održat će se u Lilleu, jedrenje će se održavati u Marseilleu, surfanje na otoku Tahiti u Francuskoj Polineziji, a nogometne utakmice će se održavati diljem Francuske. Natjecanja u breakdanceu po prvi će se put održati na Igrama u Parizu.

Izvori

Vanjske poveznice

2024
Šport u Francuskoj
Šport u Parizu